Stratosfera é o segundo disco do guitarrista brasileiro Faiska.

O álbum é todo instrumental e autoral.

Faixas
 "Pega Ladrão" — 4:54
 "Stratosfera" — 5:36
 "Mais Viu?" — 5:12
 "Mariana" — 5:22
 "Funk-Fu" — 5:42
 "Parei!" — 4:45
 "Dengue" — 7:16
 "Xãfou" — 3:59
 "Nevoeiro II" — 5:19
 "Red Card" — 4:33
 "The Musicians Also Love" — 4:58

Créditos
 Faiska — guitarra
 Ximba Uchyama — baixo
 Celso Pixinga — baixo
 Cláudio Tchernev — bateria

Ligações externas 
 

Álbuns de 1994
Álbuns de rock instrumental
Álbuns de Faiska